A 88-a ediție a Campionatului European de Haltere s-a desfășurat în România, la București în perioada 5-12 aprilie la Sala Polivalentă.

A fost pentru a doua oară când România a găzduit acest eveniment, prima dată fiind în 1972, la Constanța. La Campionat au participat peste 400 de sportivi din 47 de țări. România a fost reprezentată de 15 halterofili.

Medalii

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Clasamentul după „mare” (Rezultat total) medalii:

Note

Legături externe 
  EWF MEN'S CHAMPIONCHIPS
  EWF WOMEN'S CHAMPIONCHIPS

2009 în sport
2009 în România
Sport în București
Campionatul European de Haltere
Haltere